De New York Giants (of simpelweg de Giants) is een professioneel American footballteam uit East Rutherford, New Jersey. Ze komen uit in de oostdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

De Giants hebben 8 keer een NFL kampioenschap gewonnen. Vier overwinningen dateren van voor de Super Bowl periode (1927, 1934, 1938 en 1956). Viermaal werd de Super Bowl veroverd, namelijk in 1986, 1990, 2007 en 2011.

Geschiedenis 
Het team werd 1925 in augustus opgericht en begon oktober met spelen in de NFL. Destijds speelden ze onder de naam New York Football Giants, om zich te onderscheiden van een professioneel honkbalteam met dezelfde naam. In hun derde seizoen, 1927, wonnen de Giants de NFL met 11 overwinningen in 13 spellen voor de Green Bay Packers (7W, 1G, 2V) – er waren nog geen play-offs.

Stadion 
Tot 2009 speelden de New York Giants meer dan 30 jaar in het Giants Stadium. Sinds augustus 2010 spelen de Giants in het MetLife Stadium samen met stadsgenoot New York Jets.

Resultaten

Externe link
  Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in New Jersey